Loverboy (Dr. Alban-dal)
Loverboy (Mariah Carey-dal)
Loverboy (Billy Ocean-dal)
Loverboy (együttes)
Loverboy (film)